Dunkerstraße steht für:
 Dunkerstraße (Duisburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl
 Dunkerstraße (Tallinn)